Technische Hogeschool Twente, voorloper van de Universiteit Twente
 Tetrahydrothiofeen
 Ten minste houdbaar tot, zie houdbaarheidsdatum
 Through-hole technology, een techniek om elektronische componenten aan printplaten te bevestigen